Elham est un prénom féminin d'origine iranienne. 
 Elham est un village du Kent (Angleterre, Royaume-Uni).